The Animal Kingdom, pel·lícula estatunidenca de 1932 dirigida per Edward H. Griffith
 Animal Kingdom (pel·lícula), pel·lícula policíaca australiana de 2010 escrita i dirigida per David Michôd
 Animal Kingdom (sèrie), sèrie estatunidenca de televisió basada en la pel·lícula de 2010 amb Ellen Barkin, Scott Speedman i Shawn Hatosy
 Animal Kingdom (banda), grup musical anglès de rock alternatiu
 Disney's Animal Kingdom, parc temàtic localitzat al Walt Disney World Resort a Florida (Estats Units)